Грео́ргий Ка́рпов:
 Карпов, Георгий Григорьевич (1898—1967) — деятель советских спецслужб, председатель Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР.
 Карпов, Георгий Иванович (1890—1947) — советский историк, этнограф, государственный и общественный деятель Туркмении.
 Карпов, Георгий Иванович (1917—1992) — директор совхоза в Хакасской АО, Герой Социалистического Труда.